La Col·lecció de meteorits del Museu Nacional del Brasil són un conjunt de meteorits descoberts al Brasil i altres països que formen part del Museu Nacional del Brasil. Els meteorits estan entre les poques peces que van sobreviure a l'incendi que el va destruir el 2018. Entre els meteorits més importants hi ha el Meteorit Bendegó, que pesa uns 5.000 kg i va ser descobert el 1784.

L'any 2000 formaven part de la col·lecció un total de 104 meteorits, entre els quals 45 de ferro, 45 chondrites i cinc composts de ferro i níquel. Hi havia 39 dels 50 meteorits del Brasil documentats. Comparada amb altres col·leccions és petita, però alguns dels seus exemplars tenen un valor singular per la seva raresa, com Angra dos Reis, Ibitira, Serra de Magé o Santa Catarina.

Referències 

Meteorits
Museu Nacional del Brasil